Breyer ist der Familienname folgender Personen:
 Carola Vogt-Breyer, deutsche Ingenieurin
 Albert Breyer (1889–1939), deutsch-polnischer Ethnograf, Lehrer und Publizist
 Francis Breyer (* 1977), deutscher Ägyptologe
 Franz-Josef Breyer (1935–2022), deutscher Kinderarzt und Politiker (FAMILIE)
 Friedrich Breyer (* 1950), deutscher Ökonom
 Genesis Breyer P-Orridge (* 1950), britischer Künstler, Musiker und Schriftsteller, siehe Genesis P-Orridge
 Gyula Breyer (1893–1921), ungarischer Schachspieler
 Hans-Ulrich Breyer (* 1957), deutscher Musiker, Komponist und Dirigent
 Heinz-Jürgen Breyer (1921–2012), deutscher Maler und Bildhauer
 Hiltrud Breyer (* 1957), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jochen Breyer (* 1982), deutscher Fernsehmoderator
 Johann Breyer (1925–2014), deutsches Mitglied der Waffen-SS
 Johann Christoph Friedrich Breyer (1749–1777), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Breyer (1738–1826), deutscher Geistlicher, Philosoph und Hochschullehrer
 Johann Gottlieb Breyer (1715–1796), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Magnus von Breyer (1746–1813), deutschbaltischer Marineoffizier und Vizeadmiral der Kaiserlich Russischen Marine
 Karl Wilhelm Friedrich von Breyer (1771–1818), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Lady Jaye Breyer P-Orridge (1969–2007), US-amerikanische Krankenschwester, Keyboardspielerin und Sängerin
 Patrick Breyer (* 1977), deutscher Politiker (Piraten) und Bürgerrechtler
 Philipp Jacob Breyer (1738–1826), deutscher Theologe und Prediger   
 Ralph Breyer (1904–1991), US-amerikanischer Schwimmer
 Richard Breyer (1917–1999), deutscher Historiker
 Robert Breyer (1866–1941), deutscher Maler und Zeichner
 Robert Breyer (Widerstandskämpfer) († 1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Stephen Breyer (* 1938), US-amerikanischer Jurist, Staatsanwalt und Politiker
 Thiemo Breyer (* 1981), deutscher Philosoph
 Thomas Breyer-Mayländer (* 1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Victor Breyer (1869–1960), französischer Sportjournalist und -funktionär
 Waldemar Breyer (1885–1965), deutscher Verwaltungsbeamter

Breyer ist der Name folgender Unternehmen:
 Breyer (Unternehmen), US-amerikanische Hersteller von Modellpferden

Siehe auch:
 Breyer Mesa, Tafelberg in der Ross Dependency, Antarktika
 Breier
 Briar
 Preyer